Super Aguri SA06 - болид Формулы-1, построенный командой Super Aguri F1 для участия в чемпионате мира сезона  года.

История 
С начала сезона  года команда использовала в гонках шасси SA05. Новая машина была представлена на 12 этапе сезона - Гран-при Германии. Она стала развитием SA05. Были переработаны подвеска, аэродинамика, болид получил новую коробку передач.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания 

Шасси Super Aguri Формулы-1